VSL kan avse:

 Vetenskapssocieteten i Lund
 Värdet av ett statistiskt liv